Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Morley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Morley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Derbyshire
 Moreleigh – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Morley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Durham
 Morley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Morley – miasto w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire

Miejscowości we Francji:
 Morley – miejscowość w regionie Lotaryngia

Gminy w Kanadzie:
 Morley – gmina w prowincji Ontario, w dystrykcie Rainy River.
Miejscowości w USA:
 Morley – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Jones
 Morley – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Mecosta
 Morley – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scott
Gminy w USA:
 Morley (ang. Morley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scott

Inne:
 Morley – fikcyjna marka papierosów

Nazwiska osób:
 Henry Morley – pisarz angielski
 Edward Morley – naukowiec amerykański
 Frank Morley – matematyk angielski
 John Morley, 1. wicehrabia Morley – angielski polityk i pisarz filozoficzny
 Thomas Morley – kompozytor angielski